Украинцы в Пермском Крае () — собирательное название лиц украинской национальности, которые проживают на территории Пермского Края с первой половины XVIII века. Миграция украинцев в Пермский край не носила массового характера. По данным переписи 2010 года численность украинцев составляет 16 269 человек (0,6 % от всего населения края).

История 
Появление и закрепление украинцев в Приуралье в первой половине XVIII века связано в тот период с правительственной политикой военно экономического освоения земель на восточных границах Российского государства. Дальнейший процесс формирования украинского населения региона носил сложный по своим причинам и предпосылкам, поэтапный по своей структуре характер и достиг апогея к середине XX века.

Переселенческое движения вызванное аграрной реформой и хозяйственным освоением Российской империи в последней трети XIX – первой трети XX в. привело к массовому переселению украинских крестьян в Приуралье. Украинские крестьяне селились компактными группами, создавая отдельные ареалы и преимущественно моноэтнические населенные пункты. Поэтому этнокультурные контакты с представителями других народов были минимальными почти до середины XX в. Данная особенность способствовала длительному сохранению традиционного уклада жизни, в том числе языка. В первой переписи 1897 года национальность, как известно, фиксировалась именно по языковому принципу, поэтому можно утверждать, что люди, записавшиеся в Оренбургской, Уфимской, Пермской и Казанской губерниях «малороссами» (более 49 тысяч), называли украинский язык родным.

Самая активная фаза миграции украинского населения началась только в середине XX века и носила не аграрный, а индустриальный характер. Поэтому украинское население изначально складывалось здесь как население городское. В годы Второй мировой войны, при эвакуации промышленности с Украины в Пермь переехало большое число украинцев. Тенденция перенаселения украинских специалистов по распределению в Пермский край сохранилась и после войны. Прибывающие с Украины трудовые мигранты (инженерно-технические сотрудники, рабочие на предприятия, научная и творческая интеллигенция) оставались активными носителями языка еще в 1960–1970-е годы.

В 1960–1970-х годах в результате политики оптимизации «неперспективных» хозяйств значительная часть старинных населенных пунктов исчезла, широкий размах получила практика подселения или расселения местного населения, межэтнические и межкультурные контакты активизировались. 

Так же следует отметить, что большую роль в формировании украинской диаспоры сыграла пенитенциарная система сначала Российской империи, потом Советского Союза. С XVIII по XX век в Пермский край с Украины на поселение высылали осужденных, некоторые из них оставались в Пермском уезде. По закону 1869 года на каторгу в Сибирь направляются только каторжные из Сибири и зауральских частей Пермской и Оренбургской губерний. Осуждённые на каторжные работы вместо отсылки в Сибирь помещаются в каторжных тюрьмах (так называемых «централах») — Новоборисоглебской, Новобелгородской, Илецкой, Виленской, Пермской, Симбирской и Псковской, двух Тобольских и Александровской близ Иркутска.

В период 1930—1956 годов тюрьмы Пермского края входили в подразделение ГУЛаг. После войны в Пермских тюрьмах сидели украинские диссиденты, философы, поэты, религиозные деятели, ученые, те, кто оказывал ненасильственное сопротивление режиму. Были здесь и видные представители национально-освободительных движений на Украине. Многим из них запрещено было возвращаться на Украину и они оставались в Пермском крае.

Последняя волна миграции с Украины началась в 2014 году из-за войны на Украине. 19 сентября 2014 года  в Пермский край прибыло 1172 человека в составе 9 организованных групп.

Численность 
Динамика численности украинцев Пермского края по данным переписей населения:

По результатам переписей населения максимальная численность украинцев в Пермском крае достигала в 1959 году и составляла 71985 человек.

Литература 
  Д.А. Черниенко. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИУРАЛЬЯ. ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (2013).
  БАБЕНКО В.Я.:ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ ГОРОДСКОГО УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
 Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография. – Пермь: Издательство «Пушка», 2007.
 Закордонне українство: сутність, структура, самоорганізація. Підручник / Автори: В. Б. Євтух, А. А. Попок, В. П. Трощинський, С. Ю. Лазебник, В. М. Андрієнко, М. В. Андрієнко, Т. В. Федорів, B. C. Гошовський, С. О. Штепа; За ред. В. Б. Євтуха. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Національна академія державного управління при Президентові України; Центр сучасного суспільствознавства. – К.: Альтерпрес, 2011. – 304 с. – ISBN 978-966-542-470-3
 Зарубіжне українство : інформ. кат. / Укр. Всесвіт. координац. Рада, Т-во зв'язків з українцями за межами України (Т-во "Україна"), Ін-т дослідж. діаспори ; [уклад.: Оксана Малиновська та ін. ; ред. Ігор Винниченко]. - К. : [б. в.], 1997. - 150 с. - ISBN 5-87274-329-7

Примечания 

 

Пермский край
Украинцы в России